Алберт II од Белгије (, , , вал. -{Albert II di Beldjike}-, рођен 6. јуна 1934. у дворцу Стивенберг код Брисела) — краљ Белгије у периоду од 1993. до 2013. године када је 21. јул абдицирао у корист сина Филипа.

Млађи је син Леополда III и Астрид од Шведске. Када је имао годину дана мајка му је погинула у аутомобилској несрећи. Престо је наследио по смрти старијег брата 1993. који није имао деце.

Члан је краљевске лозе Сакс-Кобург и Гота која влада Белгијом од њеног настанка. У сродству је са Елизабетом II.

Ожењен је Паолом Руфо ди Калабрија. Са њом има троје деце: краља Филипа, принцезу Астрид и принца Лоренса. Осим њих има и ванбрачну ћерку Делфину Бел.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Алберт II најсиромашнији европски краљ

Рођени 1934.
Белгијски краљеви